(10 июня 1943 — 18 декабря 2012) — японский профессиональный игрок в сёги, 9 дан, 3-й пожизненный кисэй. Президент Японской ассоциации сёги (2005—2012).

Родился в городе Масухо (префектура Яманаси). В 13 лет, став учеником , почётного 9 дана, переехал Токио, чтобы учиться в Сёрэйкай.

Являлся главным редактором ежемесячного журнала «Мир сёги».

Биография и достижения 
 1943: родился в бывшем городке Масухо (в 2010 году этот городок вошёл в состав посёлка Фудзикава).
 1956: поступил в Сёрэйкай, получив 6 профессиональный кю.
 1959: 1 дан.
 1963: стал профессионалом, получив 4 дан.
 1979: 9 дан (за завоевание трёх титулов).
 1996: 3-й пожизненный кисэй.
 2003: как профессиональный игрок, ушёл в отставку.
 2005: был избран президентом Японской ассоциации сёги.
 Результативность официальных партий: 1103 победы, 800 поражений, 1 дзисёги.
 Непрерывное участие в лиге А Дзюнъисэн: 26 лет.

По решению правительства Японии, посмертно награждён орденом Восходящего солнца. До него этого ордена за всю историю сёги были удостоены 5 сёгистов: Масао Цукада (1978, посмертно), Дзиро Като (1982), Юдзо Марута (1995), Ясуо Харада (1996) и Тацуя Футаками (2002).

Титулы 

 Всего титулов: 19
 Участий в финальных титульных матчах: 48
 Побед в нетитульных матчах: 16

Ученики 
 , 8 дан.
 , 8 дан.
 , 6 дан.
 , 6 дан.
 , 6 дан.
 , 5 дан.
  (Масару Катори), 5-й женский дан.

Примечания 

Сёгисты Японии
Кавалеры ордена Восходящего солнца
Родившиеся в префектуре Яманаси
Персоналии по алфавиту
Сёгисты по алфавиту
Президенты Японской ассоциации сёги